Ли́дия Смирно́ва:
 Смирнова, Лидия Николаевна (1913—2007) — советская и российская актриса, народная артистка СССР.
 Смирнова, Лидия Павловна (род. 1935) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.